BFS bzw. BfS steht für:
 bakteriell fermentierbare Substanz in Futtermitteln
 Bank für Sozialwirtschaft
 Bekanntmachungen für Seefahrer
 Betriebsfläche, Abbauland Sand bei Nutzungsarten des Bodens 
 Betriebsführungssystem, Software zum Betreiben von Kraftwerken und Braunkohlentagebauen
 Besondere Fußstreife,  Gruppeneinteilung der Polizei (Deutschland)
 BFS finance
 Big Falcon Spaceship oder Big Fucking Spaceship, ein Raumschiff der Firma SpaceX, siehe Starship (Rakete)
 Breiten- und Freizeitsport, siehe Breitensport
 Bulgarski futbolen Sojus, Bulgarischer Fußballverband
 Bürgerverein zur Förderung des Schienenverkehrs, lokaler Förderverein 
 Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., erarbeitet die Technischen Richtlinien für Maler- und Lackiererarbeiten (BFS-Merkblätter)
 Benign Fasciculation Syndrome, siehe Benigne Faszikulation

Bundesbehörden:
 Bundesamt für Statistik (Schweiz)
 Bundesamt für Strahlenschutz (Deutschland)
 Bundesanstalt für Flugsicherung (Deutschland) 

Filmbranche:
 Babelsberg Film School
 Bayerisches Fernsehen
 Bundesverband Filmschnitt Editor, deutscher Berufsverband für Filmeditoren

Geographie:
 Belfast International Airport, internationaler Verkehrsflughafen der nordirischen Hauptstadt Belfast nach dem IATA-Code

Informatik:
 , BeOS-Dateisystem
 Boot File System, UnixWare
 Brain Fuck Scheduler, Desktop-orientierter Prozess-Scheduler für den Linux-Kernel
 , Breitensuche, Suchalgorithmus

Politik:
 Parteien:
 Bewegung für den Sozialismus, antikapitalistische Bewegung in der Schweiz
 Bürger für Stralsund
 Bürgergemeinschaft für Solingen
 Verbände:
 Bund der Freunde der Sowjetunion
 Bundesverband der Filialbetriebe und Selbstbedienungs-Warenhäuser (2002 im Handelsverband Deutschland - Der Einzelhandel aufgegangen)
 Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung

Schulen:
 Berufs- und Fortbildungsschule, siehe Bildungssystem in der Schweiz
 Berufsfachschule
 Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik

bfs steht für:
 Süd-Bai (ISO-639-3-Code), auch Dali, Dialekt der Dialektgruppe Jianchuan-Dali von Bai (tibetobirmanische Sprache), Sprache der Bai in China

BFS